AZT peut faire référence à :
 Zidovudine, un antirétroviral actif contre le VIH, virus responsable du SIDA ;
 .

Code